Inari – comune della Finlandia
 Inari – lago della Finlandia
 Inari – divinità shintoista
 Inari – personaggio minore dell'anime Naruto
 Sami di Inari – una delle lingue sami
 Inarizushi – tipo di sushi
 1532 Inari – asteroide della fascia principale
 Stazione di Inari – stazione ferroviaria di Kyoto
 Stazione di Fushimi-Inari – stazione ferroviaria di Kyoto